Талін може означати:

 Місто:
 Талін (Вірменія) — у Вірменії
 Талін (Сирія) — у Сирії

 Талін (нохія) — адміністративна одиниця Сирії

  — білок цитоскелету; у людини 2 ізоформи: талін-1 і талін-2

Див. також 
 Таллінн — столиця Естонії